Werder (Havel), een stad in het district Potsdam-Mittelmark in Brandenburg (Duitsland)
 Werder (bij Lübz), een gemeente in het district Parchim in Mecklenburg-Voor-Pommeren (Duitsland)
 Werder (bij Altentreptow), een gemeente in het district Demmin in Mecklenburg-Voor-Pommeren (Duitsland)
 Werder Bremen, een voetbalclub uit Duitsland